

Cinéma 

 , film américain de Martin Scorsese sorti en 2008.

Musique

Chanson 

 , chanson de McFly présente sur l'album  sorti le  ;
 Shine a Light, chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre